El término Jorge Barón puede referirse a:

Jorge Barón, Jorge Eliecer Barón Ortiz Empresario y presentador de televisión de Colombia.
Jorge Barón Televisión Programadora y productora de televisión colombiana.
Jorge Barón Biza, Periodista, docente y escritor argentino.